Bilharz bezeichnet:

 einen Meteoriteneinschlagkrater auf dem Mond, siehe Bilharz (Mondkrater)

Bilharz ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Bilharz (1836–1925), deutscher Mediziner und Schriftsteller
 Alfred Bilharz (1884–1968), deutscher Geologe
 Michael Bilharz (* 1972), deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 Theodor Bilharz (1825–1862), deutscher Mediziner und Entdecker der Bilharziose